suszka (biurowa)
 suszka – w leśnictwie: uschnięte drzewo
 suszka – nieśmiertelnik (roślina o zasychających, niewiędnących kwiatach)
 suszka (pompa)
 suszka – sykatywa
 suszka – szwaber
Miejscowości w Polsce: 
 Suszka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki
 Suszka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biszcza 
 Suszka – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Suszka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów
Wzgórza w Polsce:
 Suszka – wzgórze na Przedgórzu Sudeckim we Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich
Osoby
 Agata Suszka (biathlonistka)
 Bolesław Suszka – profesor nauk przyrodniczych, dendrolog  – specjalizuje się w fizjologii nasion roślin drzewiastych, działacz katolicki.

zobacz też: Suszek